Спи́сок млекопита́ющих Кари́бов содержит перечень из 210 видов млекопитающих, зарегистрированных в Карибском биорегионе согласно МСОП. Териофауна Карибов уникальна и разнообразна, хотя и филогенетически ограничена. Данный список включает перечень млекопитающих всех островов в Карибском море, а также Багамских островов, островов Теркс и Кайкос и острова Барбадос, которые находятся не в Карибском море, но биогеографически относятся к Карибскому биорегиону. Карибский биорегион был домом для нескольких семейств, которые больше нигде не встречаются, но большая часть этого разнообразия ныне исчезла.

Вымирания в основном были связаны с изолированностью архипелага, из-за чего конкурентный характер его экосистем был менее выражен (в частности, в бо́льшую часть региона так и не проникли хищные). Это сделало местную фауну островов особенно уязвимой для появления людей и инвазивных видов. Нишу хищников Карибских островов ранее занимали эндемичные (и некрупные) ястребы, соколы, каракары, тераторнитиды и совообразные, которые уже исчезли. Кубинские крокодилы также в меньшей степени связаны с водной средой, нежели другие современные крокодилы.

Без учёта летучих мышей, почти 90 % млекопитающих фауны Карибского региона вымерли с конца плейстоцена, включая всех ленивцев и обезьян, уникальных насекомоядных рода Nesophontes, два из трёх видов рода Solenodon и различных грызунов (включая всех гигантских хутиевых). Обезьяны и кавиоморфные грызуны были американского происхождения. Грызуны трибы Oryzomyini происходили из Неарктики — кроме тех, что жили на Ямайке и достигли Карибского бассейна через Южную Америку. Происхождение карибских насекомоядных пока не выяснено.

Фауна рукокрылых делится на две части линией Купмана, которая проходит между островами Сент-Винсент и Бекия. Фауна летучих мышей тех островов, которые лежат вне данной линии, схожа с материковой; внутри же линии Купмана виды, общие с материком, также встречаются, но преобладают виды, принадлежащие эндемическим родам, подсемействам и даже семействам.

Природоохранный статус 
Из 210 указанных в таблице видов, 23 исчезнувшие, 7 находятся под критической угрозой, 8 находятся под угрозой, 17 уязвимы, 7 близки к уязвимым.
Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

См. также 
 Списки млекопитающих по регионам

Примечания

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Списки млекопитающих